Йоханна Стокмарр (, 21 апреля 1869 — 2 февраля 1944) — датская пианистка, прославившаяся своей виртуозной игрой.

Биография 
Йоханна Стокмарр родилась в Копенгагене в 1869 г. Она была дочерью скрипача Фердинанда Тюхо Николая Стокмарра и Ане Эмилии Раун. Она росла в музыкальной семье, включая дядю и двух кузин, являвшимися пианистами.

В 1885 г. она поступила в Королевскую датскую консерваторию, где училась по классу фортепиано у . В 1889 г. после её выступления в копенгагенском театре Casino ей выделили грант на дальнейшее обучение в Париже у пианиста Анри Фиссо. По возвращении в Копенгаген Йоханна продолжила своё обучение у Франца Неруды.

Под руководством дирижёра Неруды Йоханна дала несколько концертов в Копенгагене, в частности, в Musikforeningen в 1898 г., где она исполняла Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Чайковского. В дальнейшем Йоханна продолжала выступать с концертами в разных странах Европы, посетив Великобританию, Швецию и Норвегию, часто вместе с сестрой Франца Неруды Вилмой, называемой в Лондоне леди Халле. Вилма представила Йоханну королеве Александре Датской, которой она играла во время визита в Данию. На концертах в Лондоне Йоханна и Вилма играли в четыре руки. Йоханна также учила игре на фортепиано королеву Александрину и принцессу Дагмару.

В 1906 г. Йоханна Стокмарр играла в Куинс-холле концерты Эдварда Грига под руководством самого Грига. Она часто исполняла произведения Грига, в том числе для радиопередач BBC в 1928 г. На концерте в Tivolis Koncertsal (Копенгаген), проводившемся в честь 100-летия со дня рождения Эдварда Грига, она исполняла его концерт для фортепиано с оркестром.

Таланты Йоханны были высоко оценены: в 1909 г. её присвоили титул придворной пианистки, в 1918 г. наградили медалью Ingenio et Arti, в 1929 г. — премию Тагеи Брандт, а в 1939 г. — Королевской медалью Воздаяния. Ей также вручили Стипендию чести от Kulturelle Fond.

Йоханна Стокмарр умерла в Копенгагене в 1944 г.

Ссылки 
 https://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1323/origin/170/
 https://www.forte-piano-pianissimo.com/johanne-amalie-stockmarr.html
 http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Musik/Pianist/Johanne_Stockmarr

Пианистки Дании
Персоналии:Копенгаген
Награждённые медалью Ingenio et Arti